Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario 1-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Assente
 Martina Hingis /  Helena Suková (semifinali)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Gabriela Sabatini (semifinali)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Brenda Schultz /  Nathalie Tauziat (primo turno)

 Katrina Adams /  Mariaan de Swardt (secondo turno)
 Liz Smylie /  Linda Wild (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (terzo turno)
 Kristie Boogert /  Irina Spîrlea (terzo turno)
 Zina Garrison /  Pam Shriver (primo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Rika Hiraki /  Nana Miyagi (terzo turno)
 Debbie Graham /  Kristine Kunce (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1996